Szwajcaria:
 Segl – retoromańska nazwa gminy Sils im Engadin/Segl

Osoby:
 Peter Segl – niemiecki historyk

Zobacz też:
 Sils im Engadin/Segl